Николай Челноков:
 Челноков, Николай Васильевич (1906—1974) — лётчик, Дважды Герой Советского Союза.
 Челноков, Николай Ефимович (1926—1994) — начальник Управления КГБ по Москве и Московской области до 1989 года.
 Челноков, Николай Иванович (1918—1985) — советский учёный.